Ла Табла има више значења:

 Ла Табла (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Табла (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Табла (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Табла (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Табла (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику